Администрати́вное деле́ние Норве́гии — иерархическая система разделения территории и проживающего на ней населения Норвегии на отдельные участки с целью организации государственного управления. Помимо юридической системы административного деления существует традиционная, часто используемая в обиходе и литературе.

Структура 
В Норвегии установлена политико-административная система на трёх уровнях:
 национальный (общегосударственный);
 губернский (губернии, или фюльке, или округа);
 муниципальный (муниципалитеты, или коммуны).

Норвегия подразделяется на 11 фюльке (губерний; ), которые в свою очередь делятся на 356 коммун (муниципалитетов). Король в губернии представлен губернатором (:no:fylkesmann). Представительные органы губерний — фюлькетинг (:no:fylkesting), избираемые населением, исполнительные органы губерний — губернский совет (:no:fylkesråd), состоящие из губернских советников (:no:fylkesrådmann), избираемые фюлькетингами.

Представительные органы коммун —  (:no:kommunestyre), избираемые населением, исполнительные органы — коммунальные советы (:no:kommunalråd), состоящие из советников (:no:rådmann), избираемые коммунальными правлениями.

В городах наименование этих органов управления может отличаться: соответственно, представительные органы в городах —  (:no:bystyret), исполнительные органы в городах — городские советы (:no:byråd), состоящие из советников (:no:rådmann), избираемые городскими правлениями.

Фюльке 
Норвегия подразделяется на 11 фюльке (областей или провинций). Слово  имеет общегерманское происхождение (ср. , ) и первоначально означало «племя, народ», а затем перешло на территориальное образование. В работах по географии на русском языке используется как транслитерация «фюльке», так и русские переводы «провинция», «губерния» (фюльке управляются губернаторами), «область». Фюльке объединяются в 5 основных неофициальных регионов:

Коммуны 

Коммуны (, , , ) являются вторым административным уровнем деления Норвегии после губерний (фюльке). К концу 2009 года в стране насчитывалось 430 коммун. Число коммун постепенно, но постоянно сокращается из-за слияния наиболее мелких коммун.

Прочие территории 

Заморские территории Норвегии в число фюльке не входят и на коммуны не разделяются. Архипелаг Шпицберген (Свальбард; ) с административным центром в Лонгйире, а также остров Ян-Майен являются владениями Норвегии; управление Ян-Майеном осуществляет администрация Нурланна. Остров Буве является зависимой территорией Норвегии. Остров ПетраI и Земля Королевы Мод в Антарктиде, территориальные претензии на которые предъявляет Норвегия, также относятся ею к зависимым территориям.

Интегрированные территории 

Примечание: из 2698 человек населения Шпицбергена 493 являются гражданами России, 10 — Польши.

Зависимые территории

См. также 
 ISO 3166-2:NO

Примечания